Lynkeus (griechisch  „Luchsäugiger“; lateinisch Lynceus) steht für:

Mythologie:
 Lynkeus (Sohn des Aigyptos), König von Argos
 Lynkeus (Sohn des Aphareus)
 Lynkeus (Sizilien), König von Sizilien
 Lynkeus, Hund des Aktaion
 Lynceus, Trojaner in der Aeneis von Vergil

Personen:
 Lynkeus (Dichter), Verfasser einer Tragödie
 Lynkeus von Samos, Autor
 Lynkeus, Pseudonym von Erwin Heinrich Bauer (1857–1901), deutscher Schriftsteller
 Josef Popper-Lynkeus (1838–1921), österreichischer Sozialphilosoph und Schriftsteller

Sonstiges:
 Lynceus (Gattung), eine Krebsgattung
 Lynkeus (Zeitschrift), österreichische Literaturzeitschrift
 Lynkeus, Türmer aus Faust. Der Tragödie zweiter Teil von Johann Wolfgang von Goethe